NGC 3405 est une galaxie lenticulaire située dans la constellation du Lion. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . NGC 3405 a été découverte par l'astronome britannique Albert Marth en 1864 qui n'a peut-être vu qu'un seul objet et non la paire de galaxie que l'on peut voir sur les images modernes. On identifie habituellement la galaxie la plus au sud comme étant NGC 3405. L'autre galaxie est PGC 32418.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du NGC

Liens externes 

 NGC 3405 sur le site du professeur C. Seligman

3405
Constellation du Lion
Galaxie lenticulaire
Objet céleste découvert en 1864
Objet céleste découvert par Albert Marth